Государственное имущество
 Муниципальное имущество